Lika peut être :
 Lika, région montagneuse de Croatie ;
 lika, langue bantoue parlée au Congo-Kinshasa ;